Ženská dvouhra Korea Open 2018 probíhala ve druhé polovině září 2018. Do singlové soutěže soulského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo třicet dva hráček. Obhájkyní titulu byla lotyšská turnajová jednička Jeļena Ostapenková, kterou ve druhém kole vyřadila ruská hráčka Jekatěrina Alexandrovová.

Vítězkou se stala druhá nasazená Nizozemka Kiki Bertensová, jež ve finále zdolala Australanku Ajlu Tomljanovićovou po třísetovém průběhu 7–6, 4–6 a 6–2. V probíhající sezóně si připsala po triumfech v Charlestonu a Cincinnati třetí turnajové vítězství, které představovalo sedmý singlový titul na okruhu WTA Tour. 26letá Bertensová se posunula na nové kariérní maximum, když jí po skončení patřila 11. příčka se ztrátou sta bodů na desátou v pořadí. Z předchozích čtrnácti utkání odešla jen jednou poražena, ve třetí fázi US Open, a finálovou výhrou vybojovala 40 vítězný zápas v sezóně.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Korea Open
Sport v Jižní Koreji v roce 2018
WTA Tour 2018